Bandurowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der ukrainischen Oblast Kirowohrad:

 Bandurowe (Hajworon), Dorf im Rajon Hajworon
 Bandurowe (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka